Morciano steht für:

 Morciano di Leuca, Gemeinde in der Provinz Lecce, Region Apulien, Italien
 Morciano di Romagna, Gemeinde in der Provinz Rimini, Region Emilia-Romagna, Italien